Labyrinth steht für:

 Labyrinth, ein verschlungenes, unverzweigtes Wegesystem
 im allgemeinen Sprachgebrauch auch einen Irrgarten mit verzweigten Wegen
 das Labyrinth des Minotauros
 eine Struktur im Ohr höherer Tiere und des Menschen, siehe Innenohr
 Labyrinthorgan, ein Atemorgan der Labyrinthfische, das die Aufnahme von atmosphärischem Sauerstoff ermöglicht
 Labyrinth (Strahlenschutz), einen abgewinkelten, von Betonwänden eingefassten Gang in einem Gebäude, der keine Strahlung passieren lässt
 Labyrinthversuch, Versuchsanordnungen in der Verhaltenspsychologie
 Labyrinthdichtung, eine berührungsfreie Wellendichtung
 die Mitgliederzeitschrift der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind e.V.
 The Labyrinth, ein Webangebot der Georgetown University mit Materialien für Mittelalterstudien

Labyrinth ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Labyrinth (Sächsische Schweiz), eine zerklüftete Felsgruppe in der Sächsischen Schweiz
 Labyrinth (Antarktika), eine Hochebene in der Antarktis
 Große Labyrinth-Höhle und Kleine Labyrinth-Höhle, Höhlen auf Kreta

Labyrinth bezeichnet ferner:

Filme:
 Alternativtitel der US-amerikanische Literaturverfilmung Menschen ohne Seele (1950)
 deutsch-italienischer Spielfilm Labyrinth (1959)
 englischer Originaltitel des Films Die Reise ins Labyrinth (1986)
 englischer Originaltitel des Fernsehfilms Das verlorene Labyrinth (Fernsehfilm) (2012)

in der Musik:
 Der Zauberflöte zweyter Theil. Das Labyrinth, eine Oper von Peter von Winter (Musik) und Emanuel Schikaneder (Libretto)
 Labyrinth (Band), eine italienische Power-Metal-Band
 Labyrinth (Blutengel-Album), ein Album der deutschen Elektronik-Band Blutengel
 Labyrinth (Karat-Album), ein Album der deutschen Rockband Karat
 Labyrinth (Kontra-K-Album), ein Album des deutschen Rappers Kontra K

Spiele:
 Labyrinth (Brettspiel), ein Brettspiel von GMT Games
 Das verrückte Labyrinth, ein Brettspiel von Ravensburger
 Labyrinth (Computerspiel), ein Computerspiel der Firma LucasArts aus dem Jahr 1986

Siehe auch:

 Labrinth
 Das Labyrinth
 Labyrinthus